CPL steht für:

 Canadian Premier League, die professionelle Fußball-Liga in Kanada
 Caribbean Premier League, Cricketwettbewerb in der Karibik
 Catalogus Professorum Lipsiensium, siehe Professorenkatalog der Universität Leipzig
 Circular Polarizer, siehe Polarisationsfilter #Zirkulare Polarisationsfilter
 Clavis Patrum Latinorum, Nachschlagewerk zur Patristik von Eligius Dekkers
 Berufspilotenlizenz, Berufspilotenlizenz
 Common Public License, eine Freie-Software-Lizenz, siehe Eclipse Public License
 Continuous Pressure/Pressed Laminate, laminierte Oberflächenausführung bei Zimmertüren, siehe Schichtstoff
 Cost per Lead, eine Abrechnungsmethode im Onlinehandel
 Courant patriotique libre, eine politische Partei im Libanon, siehe Freie Patriotische Bewegung
 Cyberathlete Professional League, ein Veranstalter von E-Sport-Wettbewerben
Informatik:
 Call Processing Language, eine Programmiersprache für Internet-Telefonie-Dienste
 Combined Programming Language (auch: Cambridge Programming Language), eine Programmiersprache
 Control Panel Applet, Windows-Plugin, siehe Systemsteuerung #CPL-Datei
 Current Privilege Level, Zugriffslevel, siehe Ring (CPU)

cpl steht für:
 Codices Palatini latini, die lateinischen Handschriften aus der Bibliotheca Palatina

Cpl. steht als Abkürzung für:
 Corporal, Dienstgrad der Streitkräfte des Vereinigten Königreichs

Abkürzung